

Patronyme 

 Carl von Linné (1707-1778), naturaliste suédois, fondateur de la systématique moderne ;
 Carl von Linné le Jeune (1741-1783), fils de Carl von Linné ;
 Elisabeth Christina von Linné (1743-1782), botaniste suédoise, fille de Carl von Linné ;
 Sigvald Linné (1899-1986), archéologue suédois.

Toponyme

Faune et flore 
 Ariane de Linné est une espèce de colibris.
 Morelle de Linné est une plante de la famille des Solanacées et du genre Solanum.